La route départementale 996, ou RD 996, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 96 dans le Vaucluse, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 396 dans la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire et l'Ain, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 496 dans le Puy-de-Dôme, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 596 dans l'Aveyron et la Lozère, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 696 dans la Creuse, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Ain
 Routes de l'Aveyron
 Routes de la Côte-d'Or
 Routes de la Creuse
 Routes de la Lozère
 Routes de Saône-et-Loire
 Routes du Puy-de-Dôme
 Routes du Vaucluse

996